Enola Holmes (personatge), personatge de ficció germana de Sherlock Holmes
 The Enola Holmes Mysteries, sèrie de novel·les escrita per Nancy Springer sobre Enola Holmes
 Enola Holmes (pel·lícula), pel·lícula de 2020, basada en el primer llibre de la sèrie de novel·les de Nancy Springer
 Enola Holmes 2, pel·lícula de 2022, seqüela de la primera adaptació cinematogràfica